Everything Must Go — четвертий студійний альбом британського рок-гурту Manic Street Preachers, виданий 20 травня 1996 року на лейблі Epic Records.

Список композицій

Позиції в чартах

Примітки 

Альбоми Manic Street Preachers